Starship () — космический аппарат (космический корабль), способный перемещаться между звёздными системами, совершая таким образом межзвёздный полёт.

Транспортные средства 
 SpaceX Starship — пилотируемый космический корабль нового поколения, разрабатываемый частной американской компанией SpaceX.
 Beechcraft Starship — американский двухмоторный турбовинтовой административный самолёт.

Музыка 
 Jefferson Starship — американская рок-группа, сформированная в 1977 году.
 Starship — американская рок-группа, сформированная в 1984 году из бывших участников Jefferson Starship.
 Starship Entertainment — южнокорейская звукозаписывающая компания и агентство по поиску талантов.
 Starships — песня, исполненная американской хип-хоп исполнительницой Ники Минаж.

Игры 
 Starship 1 — аркадная игра от первого лица, разработанная, изготовленная и выпущенная компанией Atari в 1977 году.
 Sid Meier's Starships — компьютерная игра 2015 года в жанре пошаговой стратегии.

Другое 
 Starship Technologies — британо-эстонская компания, разрабатывающая беспилотные роботизированные наземные транспортные средства.

См. также